Blesk má více významů:

 blesk – silný přírodní elektrický výboj vznikající při bouřce.
 blesk (fotografie) – zařízení sloužící k osvětlení snímaných scén.
 Blesk (noviny) – český bulvární deník který vydává společnost Czech News Center.
 Blesk.cz je internetovou verzí deníku Blesk.
 Blesk (seriál) – americký akční seriál z let 1990–1991
 Blesk I a Blesk II bylo označení pro kopie leteckých motorů Mercedes D.I a D.II vyráběných československou firmou Breitfeld & Daněk

Externí odkazy